Xenon kan syfta på:
Xenon – ett icke-metalliskt grundämne
Xenonblixt – en blixttyp särskilt avsedd för fotografering, se Elektronblixt
Xenonlampa – en ljuskälla där ljuset skapas i ett urladdningsrör fyllt med dels ädelgasen xenon
Xenon (processor) –  en PowerPC-baserad processor tillverkad av IBM
Xenon (datorspel) – ett shoot 'em up-spel från 1988
Xenon 2 Megablast –  ett shoot 'em up-spel från 1989